Thornbury può identificare:

Località
Australia
Thornbury (Victoria)
Canada
Thornbury (Ontario)
Regno Unito
Thornbury (Devon)
Thornbury (Herefordshire)
Thornbury (Gloucestershire)
dove si trova il Thornbury Castle
Thornbury (West Yorkshire)
Nuova Zelanda
Thornbury (Nuova Zelanda)
Stati Uniti
Thornbury (Pennsylvania)
Thornbury Township (Contea di Delaware, Pennsylvania)
Thornbury Township (Contea di Chester, Pennsylvania)

Persone
George Walter Thornbury